12-я Сибирская стрелковая дивизия может означать:
 12-я Сибирская стрелковая дивизия — пехотное соединение Русской императорской армии, существовавшее в 1914—1918 годах.
 12-я Сибирская стрелковая дивизия — пехотное соединение Западной армии адмирала Колчака, существовавшее в 1919—1920 годах.